Ле́нточно-кана́тный конве́йер (; ) — разновидность конвейера ленточного типа, у которого лента выполняет функции грузонесущего органа, а тяговым органом служат стальные канаты.

Область применения 

Конвейеры этого типа используются на горных предприятиях как стационарные установки для перемещения полезных ископаемых на большие расстояния по подземным выработкам и на поверхности.

Ленточно-канатные конвейеры успешно конкурируют с ленточными конвейерами при производительности 500-3000 т/час и больших расстояниях транспортирования.

Конструктивные особенности 

Современные конструкции ленточно-канатных конвейеров включают два замкнутых в вертикальной плоскости каната, на которых свободно лежит конвейерная лента. Верхняя и нижняя ветки канатов по всей длине конвейера поддерживается роликами, расположенными на опорных стояках. Ролики закреплены попарно на балансирах.

Конструкции ленточно-канатных конвейеров характеризуются такими параметрами:
 ширина ленты 900—1200 мм,
 предельный угол наклона 16-17,
 скорость канатов 3-5 м/с (проектная 7,6 м/с),
 производительность по углю 3000 т/час, по руде — 2000 т/час,
 диаметр канатов односторонней свивки 32-57 мм,
 длина конвейера — 15-30 км, а конвейерной линии, состоящей из двух конвейеров, — до 51 км.

Преимущества 

 Большая длина транспортирования.
 Большой срок службы ленты (10—15 лет) за счёт уменьшения нагрузки на неё.
 Низкий коэффициент сопротивления движению (0,015—0,02).
 Меньшие в сравнении с ленточными конвейерами удельные затраты энергии (на 30—40 %) и металлоёмкость линейной части (в 2,5—3 раза).

Недостатки 

 ограниченная кусковость горной массы (до 150—200 мм);
 относительно небольшой срок службы канатов (до 7—8 тыс. часов).

См. также 
 Ленточно-тележечный конвейер
 Ленточно-цепной конвейер
 Ленточный конвейер

Литература 
 

Конвейеры
Горные машины и механизмы